Universitetsparken kan syfta på:
Universitetsparken, Köpenhamn
Universitetsparken, Linköping
Universitetsparken, Uppsala
Universitetsparken, Århus